Хуан Хосе Олалья Фернандес (; род. 13 января 1980, Мадрид, Испания), более известный как Хуанхо Олалья () — испанский футболист, защитник.

Карьера 
Хуанхо является воспитанником академии мадридского «Реала». 17 сентября 2000 года он провёл первую игру за второй состав клуба, «Кастилью», заменив Оскара Миньямбреса на 86-й минуте встречи с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» в рамках Сегунды B. Всего в своём дебютном сезоне на взрослом уровне Хуанхо принял участие в 15 матчах третьей испанской лиги. 6 ноября 2002 года защитник впервые сыграл за «Реал Мадрид», выйдя на замену на вместо Сантьяго Солари на 78-й минуте поединка с «Реал Овьедо» в Кубке Испании. В сезоне 2003/04 Хуанхо привлекался главным тренером Карлушем Кейрошем к матчам Примеры и был включён в заявку на групповой этап Лиги чемпионов, однако не провёл ни одной игры в этих двух турнирах, ограничившись появлением в кубковом матче против «Эйбара». В сезоне 2004/05 защитник был арендован «Леридой», в составе которой он провёл 12 встреч в Сегунде.

В сезоне 2005/06 Хуанхо перешёл из «Реала» в «Райо Вальекано» и принял участие в 33 матчах третьего испанского дивизиона. В 2006—2009 годах защитник выступал за «Фигерес», «Кастельдефельс» и «Ивиса-Эивисса», вылетев в Терсеру с каждым из этих клубов. Суммарно за время своей профессиональной карьеры игрок провёл 12 игр в Сегунде и 200 в Сегунде B (включая плей-офф за повышение в классе). С 2011 года Хуанхо играл на любительском уровне в региональной лиге Испании, представляя различные команды из Мадрида и его окрестностей. Его последним клубом был «Кольядо Вильяльба», где он провёл сезон 2020/21.

Достижения 
 «Кастилья»
 Победитель Сегунды B (1): 2001/02 (I группа)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на BDFutbol  
 Профиль на Laprefente  
 Профиль на Ceroacero  
 Профиль на FutMadrid  

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Райо Вальекано»